Следващият списък съдържа интегралите на експоненциални функции. За интегралите на други функции, виж Таблични интеграли.

Неопределени интеграли

Само експоненти 

 (в процеса на интегриране  се полага с )

С рационални функции 

, където Pn(x) е полином от n-та степен, а P(k)(x) е k-тата производна на многочлена.

Определени интеграли

Източници 

Списъци, свързани с математиката